Bundesliga 2005-2006 blev vundet af Bayern München, fem point foran Werder Bremen. 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Köln og MSV Duisburg rykkde ned. Bremen scorde flest mål med 79.

Ligatabel

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodboldsæson 2005-06